Velika nagrada Kanade 2003 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 15. junija 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| 1:31:13,591
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| + 0,784 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| + 1,355 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 70
| + 4,481 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 1:04,261
| 5
| 4
|-
! 6
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 1:10,502
| 20
| 3
|-
! 7
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 8
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 9
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 68
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 10
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 64
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 11
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 64
| +6 krogov
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 60
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 51
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 47
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 47
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 22
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 20
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 20
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 14
| Zavore
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 6
| Elektronika
| 10
|  
|}

Opombe 
To je druga dvojna zmaga bratov Schumacher, po tem ko sta kot prva v zgodovini to dosegla na Veliki nagradi Kanade 2001.

Formula 1 sezona 2003
2003